Комършъл Юниън Ашурънс Мастърс 1975 (на английски: Commercial Union Assurance Masters) е тенис - турнир от веригата Гран При, организиран и проведен в Стокхолм, Швеция от 30 ноември до 7 декември 1975 г.

Тенисистите са разпределени в „Синя“ и „Бяла“ групи. Полуфиналните двойки са първия по класиране от съответната група срещу втория от другата.

Илие Настасе печели четвъртата си титла надделявайки на финала над изгряващия Бьорн Борг.

<noinclude>

„Синя група“

„Бяла група“

Източници 

 1975 Masters-Singles

ATP Тур
Турнири по тенис на закрито
Спорт в Стокхолм
Турнири по тенис в Швеция